Blaisy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Blaisy im Département Haute-Marne

mit Namenszusatz:
 Blaisy-Bas im Département Côte-d’Or
 Blaisy-Haut im Département Côte-d’Or
 Lachapelle-en-Blaisy im Département Haute-Marne
 Lamothe-en-Blaisy im Département Haute-Marne